Касканте-дель-Рио (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль.  Занимает площадь  км². Население — 79 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web con información de servicios e imágenes
 Ficha de la población
 Página personal dedicada a la villa
 Paseo virtual por la villa
 Foro de Cascante del Río

Муниципалитеты Теруэля